

Codici 
PCV  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Chivato (Messico)

Altro 
.pcv  – formato di file archivio compresso creato tramite il software MozBackup e leggibile tramite esso ed altri programmi di compressione dati (WinZip, WinRAR, 7-Zip ecc.) Questi file contengono backup dei contenuti presenti nel browser Mozilla Firefox ed altri programmi Mozilla (Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, ecc.)
Positive crankcase ventilation  – valvola a pressione positiva, che determina la pressione massima presente nel basamento (meccanica) del motore.
 Partito Comunista del Venezuela  – partito politico
 Partito Comunista del Vietnam  – Partito dominante della Repubblica Socialista del Vietnam. È l'unico partito legale del paese.
 Protocollo PCV  – protocollo di chemioterapia che usa procarbazina, lomustina e vincristina